Antonio Feliciano ex-presidente da Federação Paulista de Futebol
Marco Antônio Feliciano um ex-futebolista do Brasil, que atuava como lateral esquerdo
António Feliciano de Castilho um escritor romântico português, polemista e pedagogista, inventor do Método Castilho de leitura
Luís Antônio Feliciano Marcondes mais conhecido como Neguinho da Beija-Flor
Antônio Ezequiel Feliciano da Silva um político brasileiro, deputado federal constituinte em 1946
Marco Feliciano um pastor da Catedral do Avivamento, uma igreja neopentecostal ligada à Assembleia de Deus, e deputado federal brasileiro

Desambiguação